A Taça de Santiago Sul é o torneio de futebol ficando atrás apenas do São Vicente. O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (ARFSN). O associação compromir-se de norte da ilha, os municípios de Santa Catarina, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Miguel, São Salvador do Mundo e Tarrafal.  O venceador recente é Estrela dos Amadores o venceu o primeiro e ùnico título da taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2007 e permanece semelhante até aos dias atuais.

O primeiro vencedor foi Scorpion Vermelho. As temporadas sem competição foi em 2011 a 2012, 2014 e 2016 a 2018. Estrela dos Amadores venceu o título recente de taça.

Não jogos foi disputado por temporada de 2019-20 em campeonato regional incluido Primeira e Segunda Divisões e taça. Outros competições, local ou município (e torneios non-oficiais) jogarado, incluido-se o Taça GAFT (Grupo Amantes de Futebol de Tarrafal) com clubes maiores de Santiago Sul e Taça Graciosa com clubes de concelho de Tarrafal.

Performance por clube

Performance por concelho

Ver tamběm
Primeira Divisão de Santiago Norte

Nota

Referěncias

Desporto da Ilha de Santiago (Cabo Verde)
Competições de futebol de Cabo Verde